Gianfranco Civolani – giornalista, scrittore e dirigente sportivo italiano
 Franco Civolani – ex calciatore italiano